Batu-kan
Batu (planina)
Batu (narod)
Batu (otok)